Sant Corneli o Corneli I, bisbe de Roma
 Sant Corneli, muntanya del Pallars Jussà
 Sant Corneli (Cercs), antiga colònia minera i nucli de població de Cercs
 Sant Corneli de Cercs, església d'estil historicista de principis del segle XX de Cercs
 Sant Corneli d'Aramunt, ermita romànica del poble d'Aramunt (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Sant Corneli de Buira, església romànica del poble de Buira (Alta Ribagorça)
 Partida de Sant Corneli, partida rural del Pallars Jussà
 Bosc de Sant Corneli, bosc de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Turó de Sant Corneli, muntanya del municipi de Fogars de la Selva (la Selva)